Verslaafd aan jou (Frank Boeijen Groep), lied van Frank Boeijen Groep uit 1986
 Verslaafd aan jou (Brigitte Nijman), lied van Brigitte Nijman uit 2013
 Verslaafd aan jou (André Hazes jr.), lied van André Hazes jr. uit 2018